1234, het 34e jaar in de 13e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

 1-2-3-4 ou Les Collants noirs, een film uit 1961
 1234 (Ronnie Wood), album van Ronnie Wood uit 1981
 1234 (Propaganda), album van Propaganda uit 1990
 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New), lied van Coolio ui 1995
 1-2-3-4 (album), album van Ray Drummond uit 1997
 12:34, een album van Authority Zero uit 2007
 1234 (Feist), lied van Feist uit 2007
 1, 2, 3, 4 (Plain White T's), lied van Plain White T's uit 2009
 1-2-3-4 (boek), boek van Anton Corbijn uit 2015
 1234 (Cristian D), lied van Cristian D in samenwerking met Bilal Wahib & La$$a uit 2022

Zie ook 
 Hoedje van papier, ook bekend als ''een, twee, drie, vier, hoedje van papier